Le nom coulisse a plusieurs significations :
 au théâtre, les coulisses sont la partie de la scène qui n'est pas visible par les spectateurs ; par extension, la coulisse désigne des événements ou discussions tenus en privé et non destinés à être divulgués
 dans un langage familier, une coulisse de peinture est une trace faite à la peinture en coulant sur un tableau ou une surface.
 un pied à coulisse est un dispositif de mesure utilisant un bras coulissant
 un trombone à coulisse est un instrument à vent de la famille des cuivres utilisant deux tubes coulissant l'un dans l'autre pour modifier la hauteur des notes.
 Au  et au début du  la Coulisse (finance) était un groupement informel de financiers appelés les Coulissiers, qui établissaient entre eux, en marge de la cote officielle, un système de cotation des valeurs boursières, sur les marches du Palais de la Bourse de Paris.

Références